Кортелайнен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Кортелайнен, Йорма (1932—2012) — финский лыжник и гребец, призёр Олимпийских игр в лыжных гонках.
 Кортелайнен, Карл Ефремович (1930—2020) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант в запасе, бывший руководитель КГБ в Эстонской ССР.